Го́вард Уи́лкинсон (; 15 сентября 1943) — английский футболист и футбольный тренер.

Игровая карьера 

Уилкинсон начинал играть в небольшой команде «Халлам». После этого он сыграл за обе команды своего города — «Шеффилд Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей», где был в основном запасным игроком. В 1971 году он перешёл в «Брайтон энд Хоув».

Тренерская карьера 

Тренерская карьера Уилкинсона началась в любительском клубе «Бостон Юнайтед», где он был играющим тренером. Под его руководством клуб победил в Северной премьер-лиге (7-й дивизион британского футбола). В дальнейшем он тренировал ФК «Моссли».

Серьёзная тренерская карьера началась для Уилкинсона в 1982 году, когда он возглавил «Ноттс Каунти», тогда игравший в первом дивизионе. С ним клуб занял 15-е место и остался в 1-м дивизионе.

В 1983 году Уилкинсон возглавил родной «Шеффилд Уэнсдей». Под его руководством клуб вышел в первый дивизион. С ходу клуб занял восьмое место, а затем- пятое. Но потом началось отступление. В 1988 году после одиннадцатого места Уилкинсона отправили в отставку.

Наилучший период карьеры Уилкинсона — работа в «Лидсе». Он возглавил команду, когда она прозябала во втором дивизионе. Уже в первом сезоне команда вышла в первый дивизион, с ходу заняла там четвёртое место, а в следующем сезоне стала победителем. Уилкинсон создал прекрасную команду: Джон Лукич, Гари Макаллистер, Гордон Стракан, а лидером команды был Эрик Кантона. Но уже в следующем сезоне команда развалилась — Кантона ушёл в «Манчестер Юнайтед», а «Лидс» занял 17-е место в премьер-лиге в 2 очках от зоны вылета:
«Со старта сезона каждый в лиге считал: «Мы играем дома против чемпиона и мы обязаны обыграть их». Мы не выиграли ни одного гостевого матча»

Затем команда начала исправляться: два пятых места подряд и участие в Кубке УЕФА (поражение в 1/16 финала от ПСВ). Но в 1996 году команда стала играть отвратительно. Многих игроков выставили на продажу, а Уилкинсон ушёл с «Элланд Роуд».

В январе 1997 стал техническим директором Футбольной ассоциации. В качестве исполняющего обязанности главного тренера 10 февраля руководил сборной Англии в товарищеском матче против Франции (0:2). В 1999 году неожиданно возглавил молодёжную сборную Англии, которой осталось провести лишь три матча в отборе к ЧЕ-2000. Уилкинсон одержал две победы и проиграл один матч. На чемпионате Англия не прошла групповой этап.

В октябре 2000 года экстренно назначен и. о. главного тренера сборной Англии после отставки Кевина Кигана. Под его руководством сборная провела лишь один матч — 11 октября в Хельсинки англичане сынрали вничью со сборной Финляндии 0:0. После этого матча руководство ФА стало думать о назначении иностранного тренера. Как заметил Артём Франков:

В 2002 году ушёл в отставку с поста технического директора, чтобы возглавить «Сандерленд». Но под руководством Уилкинсона тот выиграл лишь две игры из двадцати. В марте 2003 года Уилкинсона отправили в отставку.

В 2004 году недолгое время возглавлял «Шанхай Шэньхуа».

Сейчас — председатель Ассоциации тренеров английской лиги. С 17 мая 2010 и. о. председателя правления ФК «Шеффилд Уэнсдей».

Достижения 
 Чемпион Англии — 1992
 Обладатель Суперкубка Англии — 1992

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Лидс»
 Статистика сборной Англии

Футболисты Англии
Тренеры сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Ноттс Каунти»
Тренеры ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»
Тренеры ФК «Сандерленд»
Тренеры ФК «Шанхай Шэньхуа»